Farigoule, nom de Thymus vulgaris dans le sud de la France.

Patronyme 

 Louis Henri Jean Farigoule (1885-1972), dit Jules Romains, écrivain, philosophe, poète et dramaturge français. 

Patronyme français